Naranja puede referirse a:
 Citrus × sinensis, el naranjo dulce, un árbol frutal.
 La naranja (fruta), fruta comestible, obtenida del árbol frutal anterior.
 El naranja (color), color a medio camino entre el amarillo y el rojo.
 Naranja (Florida), lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Miami-Dade, en el estado de Florida (Estados Unidos).

Enlaces externos